Savadogo est un nom de famille d'origine burkinabé, porté notamment par :

 Aminata Savadogo (née en 1993), chanteuse lettone, d'origine burkinabé et russe.
 Filippe Savadogo (né en 1954), diplomate et homme politique burkinabé.

Voir aussi 
 Sawadogo, variante du nom.